

Geografia
 Parrott – città della Georgia, negli Stati Uniti d'America
 Parrott – census-designated place (CDP) della Virginia, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Andrew Parrott (1947) – direttore d'orchestra britannico
 Charles Parrott, nome d'arte Charley Chase (1893-1940) – attore e regista statunitense, fratello di James
 James Parrott (1898-1939) – regista, attore e sceneggiatore statunitense, fratello di Charles
 John Parrott (1964) – giocatore di snooker inglese
 Nicki Parrott (1970) –  cantautrice e musicista australiana con cittadinanza statunitense
 Travis Parrott (1980) – ex tennista statunitense
 Troy Parrott (2002) – calciatore irlandese, di ruolo attaccante